DJ Marky Mark presents Suburban Base Compilation é um álbum compilação feito pelo DJ Marky lançado pela gravadora Fieldzz em 1995.

Este álbum é uma coletânea dos principais sucessos da mais importante gravadora de jungle, a Suburban Base Records,  tocados pelo DJ Marky (na época chamado de DJ Marky Mark) na festa comandada por ele e outros DJs na casa noturna Toco Dance Club.
O álbum foi lançado em vinil 12 polegadas e em CD. A versão em CD contém cinco músicas extras.

Lista de músicas 
 DJ Krome & Mr. Time - Manic Stampede (5:38)
 Run Tings - Fire's Burning (Sonz Of A Loop Da Loop Era Scratchadelic Experience Mix) (4:43)
 DJ Rap & Aston - Vertigo (Tumbling Mix) (5:09)
 The Dream Team - Stamina (6:23)
 Lick Back Organisation - Ruff N Rugged (Kenny Ken Remix) (5:58)
 King Of The Jungle - King Of The Jungle (VIP remix)) (6:16)
 DJ Hype (feat. MC GQ) - Roll The Beats (Remix) (6:21)
 Johnny Jungle - Johnny (DJ Dextrous remix) (5:41)

CD Bônus 
 Run Tings - Back Again (Austin remix) (5:38)
 Q Bass - Funky Hardcore (5:07)
 DJ Krome & Mr. Time - This Sound Is For The Underground (6:19)
 DJ Taktix - The Way (VIP mix) (4:47)
 Marvellous Cain - Dub Plate Style (5:17)

Ligações externas 
 Site oficial do DJ Marky

Coletâneas de 1995
Álbuns de DJ Marky